Afirmacja (łac. affirmare, potwierdzać, zapewniać) – zgoda na coś, uznanie czegoś za dobre.
 Afirmacja (logika)
 Afirmacja (psychologia)

 Muzyka
 Afirmacja – debiutancki album youtubera Kamerzysty wydany w 2019
Afirmacja - płyta wokalistki AniKi Dąbrowskiej